Dobrova (Celje),een plaats in de Sloveense gemeente Celje
 Dobrova (Dobrova - Polhov Gradec),een plaats in de Sloveense gemeente Dobrova - Polhov Gradec
 Dobrova (Krško),een plaats in de Sloveense gemeente Krško